Ги́тис — еврейская матронимическая фамилия (от женского имени Гита). Известные носители:

 Гитис, Георгий Кельманович (род. 1977) — режиссёр-аниматор, продюсер.
 Гитис, Леонид Григорьевич (1927—2019) — советский спортсмен, тренер, преподаватель, кандидат биологических наук, заслуженный тренер РСФСР по акробатике (1988).
 
 Гитис Лернер, Саломон (род. 1946) — перуанский политик.
  — корреспондент, продюсер.

См. также 
 ГИТИС
 Ги Тис